Thesen steht für:
 Thesen, Vorort von Maribor (Slowenien) und Ort eines Massakers nach dem Zweiten Weltkrieg, siehe Tezno
 These, als Mehrzahl, wissenschaftlich zu beweisende Behauptungen

Personen:
 Mathias Thesen (1891–1944), deutscher KPD-Politiker und Widerstandskämpfer
 Sharon Thesen (* 1946), kanadische Schriftstellerin

Siehe auch: